Hybocodon är ett släkte av nässeldjur. Hybocodon ingår i familjen Tubulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Hybocodon